A.J. Allmendinger - um automobilista norte-americano.
Karl Allmendinger - um oficial alemão que serviu na Heer durante a Segunda Guerra.
Desambiguação